Vlasák ist der Familienname folgender Personen:

 Bohumil Vlasák (1871–1945), tschechoslowakischer Politiker und Finanzminister
 Jan Vlasák (* 1943), tschechischer Schauspieler
 Jan Vlasák (Schriftsteller) (* 1965), tschechisch-deutscher Schriftsteller
 Oldřich Vlasák (* 1955), tschechischer Politiker (ODS), MdEP
 Tomáš Vlasák (* 1975), tschechischer Eishockeyspieler